Може да се отнася за:
 Проклятието на фараоните - суеверие свързано с мумиите на фараоните от Древен Египет;
 Проклятието - роман на Стивън Кинг от 1984 г.
 Проклятието Блеър - филм на ужасите от 1999 г.;
 Проклятието на Шалион - фентъзи-роман от Лоис Бюджолд от 2001 г.;
 Проклятието на титана - третата книга от фентъзи-поредицата за Пърси Джаксън от Рик Риърдън от 2007 г.;
 Проклятието Бамбино - градска легенда свързана с американския бейзболен отбор „Бостън Ред Сокс“;